

Asteroidi 
 4666 Dietz

Persone 
 Bernard Dietz (1948) – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
 Bert Dietz (1969) – ciclista su strada e direttore sportivo tedesco
 Bob Dietz (1917-1999) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 George Dietz (1880-1965) – canottiere statunitense
 Károly Dietz (1885-1969) – calciatore e allenatore di calcio ungherese
 Michael Dietz (1971) – attore e produttore televisivo statunitense
 Park Dietz (1948) – psichiatra forense, criminologo e sociologo statunitense
 Sebastian Dietz (1974) – pentatleta tedesco

Altro 
 Nassau-Dietz – famiglia storica